Welsh Open 2004 − profesjonalny rankingowy turniej snookerowy.

Rozegrany został w dniach 19 – 25 stycznia 2004 w Newport Centre w Newport. Był to czwarty rankingowy turniej w sezonie 2003/2004.

1 runda

Główna drabinka turniejowa

Finał

Linki zewnętrzne 
 Turniej Welsh Open w serwisie 147.pl

Welsh Open
2004 w sporcie
2004 w Walii